Mravenečník (Hrubý Jeseník), een berg in Tsjechië
 Mravenečník (Krkonoše), een berg in Tsjechië